Ridley Hall steht für:

 Ridley Hall (Cambridge), Theologie-College in Cambridge, Vereinigtes Königreich
 Ridley Hall (Northumberland), historisches Gebäude und Konferenzzentrum in Bardon Mill, Northumberland, Vereinigtes Königreich